Sattelspitze steht für:
 ein Maß für Einstellungen beim Fahrrad, siehe Reiserad #Maße am Rad

Sattelspitze oder Sattelspitz ist der Name folgender Berge:
 Sattelspitz (Rätikon) () im Rätikon, Vorarlberg, Österreich.
 Sattelspitz (Bregenzerwaldgebirge) () in Ebnit, Gemeinde Dornbirn, Vorarlberg, Österreich.
 Sattelspitze (Südtirol) in der Texelgruppe, Südtirol.
 Westliche Sattelspitze () in der Inntalkette, Tirol, Österreich.
 Östliche Sattelspitze () in der Inntalkette, Tirol, Österreich.
Sattelspitzen mit der Rüdigenspitze (2124 m ü. M.), wenig nebenan der Gross Turm (2123 m ü. M.), gefolgt vom Wolfs Ort (Passlücke) im Grenzgebiet der Schweizer Kantone Freiburg, Bern und Waadt